Edelsheim-Gyulai ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Edelsheim-Gyulai (1918–2013), ungarische Adlige, Ehefrau von István Horthy und Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg
 Leopold von Edelsheim-Gyulai (1826–1893), österreich-ungarischer General der Kavallerie